

Patronymie
 Amalie Materna (1844-1918) est une soprano autrichienne.
 Friedrich Materna (1885-1946) est un General dans la Bundesheer et un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Arts 
 Materna (1984) est une peinture de Frédéric Trigo Piula